Сиани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сиани, Микаэль (род. 1984) — французский футболист, центральный защитник.
 Сиани, Себастьен (род. 1986) — камерунский футболист, полузащитник. См. также 
 Сиань (значения)